Niedertal ist der Name geographischer Objekte:

 Niedertal, Tal in den Ötztaler Alpen, Tirol, siehe Niedertalbach
 Antholz Niedertal, Fraktion der Gemeinde Rasen-Antholz, Südtirol, Italien

Siehe auch:
 Niddatal
 Niedtal